Hellmuth Jürst foi um dos comandantes de submarinos da Primeira Guerra Mundial, onde comandou o submarino alemão SM U-43. Durante sua jornada como capitão ele realizou 11 patrulhas e afundou 45 navios

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Primeira Guerra Mundial (Alemanha)